Götlunda socken kan syfta på:

Götlunda socken, Närke – en socken i Närke ingick i Glanshammars härad
Götlunda socken, Västergötland – en socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad